Храм Юпитера — храм в Баальбеке, Ливан. Самая известная достопримечательность города.

Представляет собой большое сооружение: некоторые блоки весят 800—1000 тонн. В известной степени это сооружение превосходит Колизей.

Примечания 

Ливан
Баальбек